Het wereldkampioenschap superbike van Magny-Cours 2012 was de veertiende en laatste ronde van het wereldkampioenschap superbike en de dertiende en laatste ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2012. De races werden verreden op 7 oktober 2012 op het Circuit Magny-Cours nabij Magny-Cours, Frankrijk.

Max Biaggi werd gekroond tot kampioen in de superbike-klasse met een vijfde plaats in de tweede race van het weekend, wat genoeg was om zijn laatste concurrenten Tom Sykes en Marco Melandri voor te kunnen blijven.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Eindstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2012
Magny-Cours